«Parklife» — песня британской группы Blur с альбома Parklife 1994 года. В августе 1994 года была издана отдельным синглом. Это был третий сингл с этого альбома.

Куплеты в песне произносятся речитативом. Декламирует их английский актёр Фил Дэниелс, который появляется и в видеоклипе. Припевы же поёт солист группы Blur Деймон Албарн.

Песня победила в категориях «Лучший британский сингл» и «Лучшее видео» на . Кроме того, она исполнялась группой на церемонии BRIT Awards 2012 года.

Список композиций 
Вся музыка: Албарн, Коксон, Джеймс и Раунтри. Все тексты: Албарн.

7" (только для музыкальных автоматов)
"Parklife" – 3:06
"Supa Shoppa" – 3:02

12"
"Parklife" – 3:06
"Supa Shoppa" – 3:02
"To the End" (French Version) – 4:06
"Beard" – 1:45

 CD1 / кассета
"Parklife" – 3:06
"Supa Shoppa" – 3:02
"Theme from an Imaginary Film" – 3:34
CD2
"Parklife" – 3:06
"Beard" – 1:45
"To the End" (French Version) – 4:06

2012 Brit Awards
"Girls & Boys" (Live from the BRITs) - 4:43
"Song 2" (Live from the BRITs) - 2:15
"Parklife" (featuring Phil Daniels) (Live from the BRITs) - 2:52

Примечание: 7-дюймовый виниловый сингл предназначался только для использования в музыкальных автоматах и в продажу не поступал.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1994 года
Песни Blur
Песни, написанные Деймоном Албарном